Länsiletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Länsiletto (ö i Uleåborg), Norra Österbotten, 
 Länsiletto (ö i Oulunkaari), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar